HMS „Invincible” – nazwa noszona przez siedem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od angielskiego słowa invincible – "niezwyciężony":

 Pierwszy "Invincible" ('L'Invincible) był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zdobytym od Francuzów w 1747 i zniszczonym w 1758.
 Drugi "Invincible" był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1765 i zatopionym w 1801.
 Trzeci "Invincible" był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1808 i zniszczonym w 1861.
 Czwarty "Invincible" miał być fregatą pancerną typu Warrior, przed zwodowaniem jego nazwę zmieniono na "Black Prince"
 Piąty "Invincible" był okrętem pancernym zwodowanym w 1869, którego nazwę zmieniono na "Erebus" w 1904 i "Fisgard II" w 1906. Okręt zatonął w 1914. 
 Szósty "Invincible" był krążownikiem liniowym typu Invincible zwodowanym w 1907 i zatopionym w 1916.
 Siódmy "Invincible" był lotniskowcem typu Invincible zwodowanym w 1977, wycofanym ze służby w 2005 i zezłomowanym w 2011.

Invincible